Berliner Straße 77 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Berliner Straße 77 in Berlin-Zehlendorf, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Zehlendorf
 N+M Haus in Offenbach am Main